Mistrzostwa Świata Juniorów w Rugby Union 2014 (IRB Junior World Championship 2014) – siódme mistrzostwa świata w rugby union dla drużyn narodowych do lat 20, organizowane przez IRB. Turniej został rozegrany w Nowej Zelandii w dniach 2–20 czerwca 2014 roku. Wzięło w nim udział dwanaście drużyn, a tytułu bronili Anglicy.

New Zealand Rugby Union otrzymał prawa do organizacji mistrzostw pod koniec listopada 2012 roku. Spotkania zostaną rozegrane w regionie Auckland – na North Harbour Stadium i ECOLight Stadium, organizatorzy rozważali również przeprowadzenie meczu finałowego na Eden Park. Termin zawodów oraz rozkład grup i meczów zostały ogłoszone 28 listopada 2013 roku, potwierdzono wówczas również, iż spotkania odbędą się na tych trzech stadionach. Sędziowie zawodów zostali wyznaczeni 1 kwietnia 2014 roku.

Władze Auckland oraz rząd planowały przeznaczyć na organizację turnieju po 1,45 mln NZD. Najtańsze ulgowe wejściówki wyceniono na 5 NZD. Zawody emitowane były w 140 państwach oraz transmitowane w Internecie na oficjalnej stronie IRB.

Tytuł mistrzowski obronili Anglicy, pokonawszy w finale reprezentantów RPA, z rozgrywek elity po zajęciu ostatniego miejsca wypadli zaś Fidżijczycy. Drugi rok z rzędu najwięcej punktów w turnieju zdobył Argentyńczyk Patricio Fernández, w klasyfikacji przyłożeń z dziesięcioma zwyciężył zaś reprezentant Australii Andrew Kellaway.

We wrześniu 2014 roku opublikowano statystyki zawodów.

Uczestnicy 
W zawodach uczestniczyło jedenaście najwyżej sklasyfikowanych drużyn z poprzednich mistrzostw oraz zwycięzca Junior World Rugby Trophy 2013.

Stadiony

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 1–4

Przypisy

Zobacz też 
 Junior World Rugby Trophy 2014

Mistrzostwa świata juniorów w rugby union
2014 w rugby union
2014 w Nowej Zelandii